Рас Растодер - Чита (право име Растодер Мехмедалија) (Нови Пазар, 28. октобар 1938) југословенски и српски је филмски и позоришни глумац и филмски статиста.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е▲
|-
| 1974. || Реквијем за тешкаша ТВ филм || /
|-
| 1977. || Више од игре ТВ серија || Гробар
|-
| 1978. || Бошко Буха || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е▲
|-
| 1980. || Слом ТВ серија || Љотићевац
|-
| 1981. || Шеста брзина || Радник код Анђелка
|-
| 1981. || Последњи чин ТВ серија || /
|-
| 1982. || Приче из радионице ТВ серија || Радник код Анђелка
|-
| 1982. || Приче преко пуне линије ТВ серија || /
|-
| 1982. || Маратонци трче почасни круг || Млађи жандар
|-
| 1982. || Шпанац ТВ мини серија || /
|-
| 1984. || Балкански шпијун || Портир 1
|-
| 1984. || Бањица ТВ серија || /
|-
| 1986. || Свечана обавеза ТВ филм || Конобар (као Рас Растодер-Чита)
|-
| 1986. || Одлазак ратника, повратак маршала ТВ серија || /
|-
| 1986. || Ловац против топа ТВ филм || Удбаш
|-
| 1988. || Четрдесет осма - Завера и издаја мини-серија || Шофер Бруно
|-
| 1988. || Једног лепог дана || Тесар
|-
| 1989. || Рањеник ТВ серија || /
|-
| 1989. || Балкан експрес 2 || /
|-
| 1989. || Другарица министарка ТВ серија || /
|-
| 1989. || Балкан експрес 2 ТВ серија || /
|-
| 1989. || Осми дан у недељи ТВ филм || /
|-
| 1989. || Бој на Косову || 	Муратов слуга 2
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е▲
|-
| 1991. || Јастук гроба мог ТВ мини серија || /
|-
| 1991. || Гњурац || /
|-
| 1991. || Смрт госпође Министарке ТВ филм || Момак из комитета
|-
| 1993. || Три карте за Холивуд || Оштрач ножева
|-
| 1994. || Дневник увреда || Таксиста 1
|-
| 1994. || Вечита славина ТВ филм || /
|-
| 1995. || Крај династије Обреновић ТВ серија || /
|-
| 1994 1995. || Срећни људи ТВ серија || Радник обезбеђења / Конобар у хотелу
|-
| 1996. || Била једном једна земља ТВ мини серија || Кувар на броду
|-
| 1997. || Горе доле ТВ серија || Пролазник са сатом
|-
| 1997. || Танго је тужна мисао која се плеше || /
|-
| 1997. || -{The Dark Side of the Sun}- || Ален
|-
| 1998. || Буре барута || /
|-
| 1999. || Нож || Шофер
|-
| 1999. || Пролеће у Лимасолу ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е▲
|-
| 2001 2002. || Породично благо ТВ серија || Радник на аутобуској станици / Обезбеђење
|-
| 2003. || Професионалац || Портир / Келнер (као Рас Растодер - Чита)
|-
| 2003. || Сироти мали хрчки 2010 || Други секретар
|-
| 2004. || Пљачка Трећег рајха || Бармен
|-
| 2005. || Јелена ТВ серија || Судија
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е▲
|-
| 2011. || Непобедиво срце ТВ серија || /
|-
| 2011. || У земљи крви и меда || Старији српски официр 3 (као Рас Чита Растодер)
|-
| 2017. || Сенке над Балканом || Киров човек 3
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1938.
Српски глумци
Југословенски глумци
Пазарци
Људи под псеудонимом